Гисгон — имя нескольких карфагенских военных и политических деятелей. Среди них наиболее известны: 
 Гисгон — карфагенский военачальник V века до н. э.
 Гисгон — карфагенский военачальник и политик IV века до н. э.
 Гисгон — карфагенский военачальник III века до н. э.
 Гисгон — карфагенянин, выступавший против заключения мира во Второй Пунической войне.